Jacek – męskie imię greckiego pochodzenia
 Jacek – polski serial telewizyjny z 1993
 Jacek – dzielnica Lubartowa
 Jacek – magazyn kulturystyczny wydawany w Polsce w latach 90. XX w.